

Geografia

Austria 
 Altheim – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Altheim – dzielnica gminy Feldkirchen bei Mattighofen w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Altheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Altheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Altheim (Alb) – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Osoby 
 Franz Altheim – niemiecki historyk

Zobacz też 
 Gayling von Altheim